Т-34:

 Т-34 — советский средний танк Великой Отечественной войны
 Т-34-85 — дальнейшее развитие танка Т-34
 Т-34 (малый танк) — советский опытный малый танк 1930-х годов
 T34 (танк) – американский экспериментальный тяжёлый танк
 Т34 — американская реактивная система залпового огня периода Второй мировой войны, монтировавшаяся на средних танках.
 Военные самолёты (Hawker Beechcraft): T-34 Mentor, T-34 «Турбо Ментор».
 Т34ВГ1 — электронный компонент, советский аналог микропроцессора Zilog Z80.
 Pratt & Whitney T34 — турбовинтовой двигатель, спроектированный и построенный фирмой «Пратт энд Уитни» (Pratt & Whitney)
 T-34 — дирижабль компании Умберто Нобиле, который был продан итальянской, а затем американской армии.
 Т-34 — семейство профессиональных радиостанций, спроектированных российским «КБ Датакам»
 «Т-34» — юмористическая программа
 «Т-34» — российский фильм 2019 года
 «Т-34» — советская рок-группа конца 80-х

См. также 
 ТТ-34 — белорусская ню-метал-группа, созданная в 1996 году.
 34 (число)